(22) Каллио́па () — астероид главного пояса. Он был открыт 16 ноября 1852 года английским астрономом Джоном Хиндом в обсерватории Бишопа, Великобритания и назван в честь Каллиопы, музы эпической поэзии в древнегреческой мифологии.

Орбитальные характеристики 
Данный астероид расположен во внутренней части главного пояса на расстоянии 2,91 а. е. от Солнца. Поскольку он движется по практически круговой орбите с низким эксцентриситетом близким к 0,101, его расстояние от Солнца меняется довольно слабо, примерно от 391,404 млн км в перигелии до 479,282 млн км в афелии.

Один оборот вокруг Солнца астероид совершает примерно за 1813,2 суток, что составляет чуть более 4,9 года.

Физические характеристики 
Каллиопа представляет собой слегка удлинённое тело асимметричной формы со средним диаметром 166,2±2,8 км, о чём свидетельствуют снимки, полученные с Very Large Telescope-телескопа в Европейской южной обсерватории. Этот новый диаметр, полученный при наблюдении взаимных затмений Каллиопы и Линуса, на 8% меньшего значения, полученного ранее инфракрасной орбитальной обсерваторией IRAS.

Спектр Каллиопы свидетельствует о её принадлежности к металлическим астероидам класса M, что указывает на наличие в её составе большого количества железо-никелевых пород. При возможной пористости астероида до 20-40%, средняя плотность астероида будет достигать довольно большого значения, около 4,2-5,8 г/см. Однако подробные спектральные исследования показали наличие в породе астероида гидратированных минералов и силикатов, что свидетельствует о каменистом составе поверхности. Вдобавок Каллиопа имеет низкое значение альбедо, что совершенно не свойственно для металлических астероидов и потому не согласуется с чисто металлической поверхностью. Японский инфракрасный спутник Akari подтвердил наличие на Каллиопе гидратированных минералов.

Из-за значительного наклона — 103° — астероид Каллиопа имеет ретроградное вращение (в обратную сторону), по сравнению с большинством тел Солнечной системы.

Спутник 

Астероид Каллиопа имеет один естественный спутник, который был обнаружен астрономами Майклом Брауном и Жан-Люком Марго 29 августа 2001 года и назван Линус в честь Лина, сына Каллиопы. Линус имеет довольно большие размеры для спутника астероида (около 28 км в диаметре), так что даже будь он самостоятельным астероидом, он всё равно был бы относительно крупным телом. Спутник расположен в 1100 км от центра Каллиопы, что составляет примерно 3,2 радиуса астероида.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
  very well resolved with the 8 m VLT at ESO. Also includes a Kalliope shape model
 shape model deduced from lightcurve 
 
 
 Data sheet at Johnston's Archive , includes some other parameters
 

Двойные астероиды
Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии